Il singolare del torneo di tennis ITF Womens Tennis Club de Tunis 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Sandra Zaniewska che ha battuto in finale Ons Jabeur 6-4, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 Bibiane Schoofs (semifinali)
 Arantxa Parra Santonja (primo turno)
 Vesna Dolonc (primo turno)
 Anna Floris (primo turno)

 Sandra Zaniewska (Campionessa)
 Nastassja Burnett (primo turno)
 Mădălina Gojnea (secondo turno)
 Leticia Costas (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Womens Tennis Club de Tunis 2012